Sweet Sixteen (koor), een Nederlands meisjeskoor (1952-1972) dat bekendheid kreeg door het lied Peter.

 een film
 Sweet Sixteen (1928), met Reginald Sheffield
 Sweet Sixteen (1983), geregisseerd door Jim Sotos
 Sweet Sixteen (2002), geregisseerd door Ken Loach
 Sweet Sixteen (2008), geregisseerd door Sumit Bhagi en Raymond Martino

 muziek
 Sweet Sixteen (Billy Idol), een nummer van Billy Idol